Pain — экшн-видеоигра, разработанная Idol Minds и изданная Sony Computer Entertainment для PlayStation 3. Игра была выпущена для PlayStation Store, и была выпущена в Северной Америке 29 ноября 2007 года и в Европе 20 марта 2008 года и стала самой популярной загружаемой игрой в PlayStation Store. В июне 2009 года SCEE объявила, что игра будет выпущена на Blu-ray Disc. Он был запущен в Европе 24 июня 2009 года, в Австралии 25 июня 2009 года и в Великобритании 26 июня 2009 года. Версия Blu-ray включает в себя оригинальную игру, а также несколько других уровней и доп. функций, выпущенных в качестве загружаемого контента для версии PSN. Он доступен в коллекции, которую можно загрузить из PlayStation Store под названием 3D Collection. 26 ноября 2013 года онлайн-функции игры были отключены.

Игровой процесс 
В «Pain» игрок пытается нанести максимальный ущерб ragdoll персонажу и окружающей среде, насколько это возможно, бросая их из рогатки с резиновой лентой, используя физический движок Havok. Персонажи имеют характерные позы и фразы, могут двигаться, «охать», и могут хватать предметы, чтобы бросать или висеть. Воспроизводимые видео можно просматривать, а также редактировать и загружать на YouTube или на жёсткий диск PlayStation 3.

Персонажи 
Помимо обычных доступных персонажей, в игре были персонажи Санта-Клаус, Кацуаки Като (главный редактор Famitsu), Эльвира, Флейвор Флав, Джордж Такей, Энди Дик и Дэвид Хассельхофф. Также доступны персонажи PlayStation Базз, Дэкстер и титулованная Толстая принцесса.

Уровни 
Загрузка игры включает в себя только оригинальную среду Downtown, которая представляет собой уровень песочницы с 3 открываемыми средами. Downtown предлагает режимы «Забава со взрывчаткой», «Отшлёпай обезьяну», «Бросок пантомимы» и «Боулинг». 24 ноября 2010 года Idol Minds предоставили давним фанатам бесплатную среду под названием Hurt Falls, спонсируемую AXE deodorant. Он включает в себя режим Забавы со взрывчаткой.

Разработка 
26 октября 2010 года был выпущен новый патч для возможностей PlayStation Move.

Оценки 
Игра получила смешанные с положительными отзывы и имеет совокупный балл 71 % на Metacritic. GameSpot дал игре оценку 7,5 / 10, похвалив игру за «отличное использование физического движка Havok» и «остроумное чувство юмора второкурсников», но раскритиковал её за то, что в ней всего один уровень. IGN дал игре оценку 6,8/10, отметив, что «Один уровень, два персонажа, отсутствие онлайн-мультиплеера и отсутствие возможности делиться сумасшедшими клипами — отстой. Тем не менее, есть масса трофеев, которые нужно разблокировать.» Игра упоминалась при запуске PlayStation 5 Astro’s Playroom, посвящённом празднованию бренда PlayStation.

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года